Тяжмаш — сокращение термина «тяжёлое машиностроение».

 Тяжмаш — машиностроительное предприятие в городе Сызрань, одно из крупнейших в России. 
 «Тяжмаш» — советский футбольный клуб из Сызрани; создан в 1949 году.